A Oração da Bruxa é utilizada em vários rituais wiccanos e levada à risca. Não sabe-se muito bem sobre sua história, mas o fato de ser honesta a deixa importante, sábia e popular entre vários covens de bruxos e bruxas ao redor do país. A oração pode ser encontrada em sites wiccanianos, não colocamos aqui pois os sites têm direitos autorais. As leis faladas acima são as três fundamentais e igualmente importantes e principais da Wicca: A Lei Tríplice, Faça o que quiser deste que não prejudique ninguém e Como é em Baixo assim também é em cima. Para saber mais, leia o artigo Wicca.

Wicca